Мелёшин — фамилия; имеет женскую форму Мелёшина.
 Мелёшин, Алексей Владиславович (род. 1976) — российский футболист, тренер.
 Мелёшин, Павел Алексеевич (род. 2004) — российский футболист.
 Мелёшин, Роман Сергеевич (род. 1983) — казахстанский борец греко-римского стиля.

См. также 
 Мелешин
 Мелёшино